Смо́лянское викариа́тство — титулярное викариатство Болгарской Православной Церкви, созданное 8 июля 1873 года. Происходит от города Смолян (иное название — Смолен) в Родопских горах.

История 
Первым епископом с этим титулом считался священномученик Виссарион Смоленский с 17 века, но исторической личности с таким именем и титулом не существовало. Рассказы о нём есть более позднего происхождения.

Титулярная епархия была создана в 1873 году для викарного епископа в Доростольско-Червенскую митрополию. Первым архиереем в Стамбуле был рукоположён Нил (Изворов). С этого времени титул стал использоваться для викариев Болгарской Церкви.

Епископы 
 епископы Болгарской православной церкви
 Нил (Изворов) (8 июня 1873 — 11 апреля 1874), первый раз
 Нил (Изворов) (4 июля 1895 — 14 марта 1905), второй раз
 Евлогий (Георгиев) (13 декабря 1931 — 18 июня 1939)
 Тихон (Казасов) (30 мая 1946 — 3 марта 1978)
 Нестор (Крыстев) (6 декабря 1980 — 14 марта 2013)
 Виссарион (Гривов) (с 21 февраля 2021)

Примечания

Ссылки 
 Ганчо Велев За титлите на архиереите без епархии в Българската църква

Викариатства Болгарской православной церкви